Größler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Größler (* 1967), deutscher Wissenschaftler
 Hermann Größler (1840–1910), deutscher Historiker im Bereich Mansfelder Land, insbesondere Eisleben
 Manfred Größler (* 1944), deutscher Fußballspieler